Список бывших населённых пунктов на территории Селижаровского района Тверской области.

Примечания 

Селижаровский